Глизе:

 Глизе, Вильгельм (1915−1993) — немецкий астроном.
 Глизе, Рохус (1891—1978) — немецкий режиссёр и сценарист.
 (1823) Глизе — типичный астероид главного пояса.
 Каталог Глизе — астрономический каталог, содержащий звёзды, расположенные в пределах 25 парсеков от Солнца.

См. также